Белогорьевское сельское поселение — муниципальное образование в Подгоренском районе Воронежской области.

Административный центр — село Белогорье.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Белогорье, 
 хутор Кирпичи, 
 хутор Морозовка,
 село Верхний Карабут.

Примечания 

Муниципальные образования Подгоренского района
Сельские поселения Воронежской области